Сараевский сельсовет

Башкортостан 

 Сараевский сельсовет Альшеевского района (упразднён в 2008 году)

Вологодская область 

 Сараевский сельсовет Кичменгско-Городецкого района